

Persone 
 Angelina Lübcke – calciatrice tedesca
 Kenny Lübcke – cantante danese
 Poul Lübcke – filosofo danese
 Walter Lübcke – politico tedesco